Eleonore von der Bretagne ist der Name folgender Personen:

 Eleonore von der Bretagne (1184–1241), englische Prinzessin, Tochter von Gottfried II. von der Bretagne
 Eleonore von der Bretagne (1275–1342), englische Adlige, Äbtissin von Fontevrault, Tochter von Johann II. von der Bretagne